Блажейовський — прізвище, зокрема, й українське.

 Блажейовський Дмитро — священик УГКЦ, історик, митець (автор вишиваних ікон).
 Блажейовський Миколай — перемиський єпископ РКЦ

Примітки 

Українські прізвища